Die Professionalnaja Basketbolnaja Liga Saison 2010/11 war die erste reguläre Saison der neuen Basketball-Liga und gleichzeitig die 20. russische Basketballmeisterschaft. An der Meisterschaft 2010/11 nahmen 10 Mannschaften teil. Die Saison begann am 9. Oktober 2010 und endete am 18. Juni 2011. Meister wurde ZSKA Moskau.

Reguläre Saison 
In dieser ersten Phase traten die 10 Mannschaften zunächst in 2 Runden in Heim- bzw. Auswärtsspielen gegeneinander an. In der 3. Runde wurde das Heimrecht ausgelost. Auf diese Weise absolvierte jede Mannschaft 27 Spiele. Für die  Play-Offs qualifizierten sich die acht besten Mannschaften.

Endtabelle

Ergebnisse

Play-Offs 
Die Play-Offs wurden im Viertelfinale bis zum zweiten Sieg, ab dem Halbfinale bis zum dritten Sieg gespielt. Die Platzierungsspiele um die Plätze 5–8 wurden bis zum zweiten Sieg gespielt.

Spiele um die Plätze 1–4

Spiele um die Plätze 5–8

Auszeichnungen 
PBL First Team
 Patrick Beverley, (Spartak)
 Keith Langford, (Krylja)
 Henry Domercant, (UNICS)
  Sergei Monja, (Chimki)
 Maciej Lampe, (UNICS)
PBL Second Team  
 Marcus Williams, (Jenissei)
 Terrell Lyday, (UNICS)
 Ramūnas Šiškauskas, (ZSKA)
 Jeremiah Massey, (Lokomotive)
 Lonny Baxter, (Jenissei)

 All Season MVP: Maciej Lampe, (UNICS)

MVP Play-Off 
 Viktor Chrjapa  (ZSKA)

Weblinks 
  – Ergebnisse auf pbleague.ru (russ./engl.).

Siehe auch 
 Superleague Russland
 VTB United League 2010/11

Basketballsaison 2010/11
Basketballwettbewerb in Russland